Фюллинсдорф () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд. 

Входит в состав округа Листаль. Население составляет 4472 человека (на 31 декабря 2017 года). Официальный код  —  2825.

Ссылки
 Официальная страница